Пологий  — топоним в России.
 Пологий (приток Щапиной) — ручей на Камчатке, впадает в реку Щапина справа на расстоянии 86 км от её устья.

Чукотский автономный округ 
 Пологий — ручей, левый приток р. Тополевка, координаты 67°33' с. ш. 160°40' в. д., код ГКГН 556039
 Пологий — ручей, левый приток р. Ольховая, координаты 67°42' с. ш. 164°07' в. д., код ГКГН 555411
 Пологий — ручей, левый приток р. Нуаткивеем, координаты 68°59' с. ш. 166°51' в. д., код ГКГН 555599
 Пологий — ручей, левый приток р. Большой Кэпэрвеем, координаты 68°17' с. ш. 167°20' в. д., код ГКГН 517080
 Пологий — ручей, правый приток руч. Итоговый, координаты 65°09' с. ш. 161°19' в. д., код ГКГН 517092
 Пологий — ручей, левый приток р. Манакчан, координаты 65°19' с. ш. 160°58' в. д., код ГКГН 517205
 Пологий — ручей, правый приток руч. Кочевой, координаты 69°19' с. ш. 162°47' в. д., код ГКГН 555033
 Пологий — ручей, левый приток р. Мачваваам, координаты 68°06' с. ш. 164°50' в. д., код ГКГН 516996
 Пологий — ручей, правый приток р. Почётный, координаты 65°43' с. ш. 160°10' в. д., код ГКГН 156959
 Пологий — перевал, в северной части хребта Пэкульней, координаты 67°10' с. ш. 176°47' в. д., код ГКГН 560077
 Пологий — ручей, правый приток р. Луковая, координаты 67°23' с. ш. 169°09' в. д., код ГКГН 559028
 Пологий — ручей, левый приток руч. Забытый, координаты 68°45' с. ш. 168°19' в. д., код ГКГН 559144
 Пологий — ручей, правый приток р. Соседний, координаты 69°04' с. ш. 172°01' в. д., код ГКГН 558011
 Пологий — ручей, правый приток р. Кейэттыне, координаты 65°31' с. ш. 164°10' в. д., код ГКГН 557430
 Пологий — ручей, правый приток р. Лисья, координаты 66°38' с. ш. 167°37' в. д., код ГКГН 556888
 Пологий — ручей, правый приток р. Кульпольней, координаты 67°19' с. ш. 167°37' в. д., код ГКГН 556942
 Пологий — ручей, правый приток р. Большой Анюй, координаты 66°41' с. ш. 167°17' в. д., код ГКГН 557024
 Пологий — ручей, правый приток руч. Кочевой, координаты 69°19' с. ш. 162°47' в. д., код ГКГН 556089
 Пологий — ручей, правый приток р. Ургувеем, координаты 67°47' с. ш. 165°56' в. д., код ГКГН 765268
 Пологий — ручей, правый приток р. Алянто, координаты 63°48' с. ш. 178°35' в. д., код ГКГН 764045
 Пологий — холм, южнее г. Медвежья, координаты 64°09' с. ш. 175°25' в. д., код ГКГН 784581
 Пологий — ручей, правый приток р. Великая (Большая), координаты 63°25' с. ш. 173°54' в. д., код ГКГН 766293
 Пологий — увал, севернее оз. Двойное, координаты 64°57' с. ш. 177°43' в. д., код ГКГН 766662
 Пологий — перевал, левобережье р. Ваеги, юго-восточнее пер. Незаметный, координаты 62°16' с. ш. 170°40' в. д., код ГКГН 786951
 Пологий — ручей, правый приток р. Свободная, координаты 67°36' с. ш. 177°45’W, код ГКГН 786301
 Пологий — ручей, впадает в безымянную протоку правобережья р. Койвэрэлан, координаты 62°59' с. ш. 172°44' в. д., код ГКГН 784436
 Пологий — ручей, правый приток р. Тэлевеем 1-я, координаты 65°48' с. ш. 174°58' в. д., код ГКГН 791104
 Пологий — ручей, правый приток р. Красный Флаг, координаты 71°14' с. ш. 178°14’W, код ГКГН 791151
 Пологий — перевал, западнее г. Картовая, координаты 64°37' с. ш. 173°03’W, код ГКГН 790214
 Пологий — ручей, левый приток р. Вэтгываям, координаты 66°27' с. ш. 171°51’W, код ГКГН 788716
 Пологий — ручей, правый приток р. Голубичная, координаты 66°43' с. ш. 177°35’W, код ГКГН 787576
 Пологий — ручей, левый приток р. Важная, координаты 66°28' с. ш. 177°53’W, код ГКГН 787639
 Пологий — ручей, впадает в левую протоку р. Хатырка, координаты 62°50' с. ш. 174°44' в. д., код ГКГН 768208

См. также 
 Пологая
 Пологое
 Пологие